Çingiz Mustafayev (1960–1992) azeri újságíró, haditudósító
 Çingiz Mustafayev (1991–) azeri énekes